Буш (,  — «куст, кустарник») — английская, французская или немецкая фамилия, также топоним.

Фамилия

А 
 Буш, Адольф (1891—1952) — немецкий скрипач и педагог.
 Адольф Буш (бизнесмен) (1839—1913) — американский предприниматель, президент пивоваренной компании Anheuser-Busch 
 Буш, Алан Дадли (1900—1995) — английский композитор, дирижёр, пианист.
 Буш, Альфонс Иванович (1842 — после 1904) — русский генерал от инфантерии.
 Буш, Анетта (1882—1969) — эстонская атлетка, борец и цирковая артистка.
 Буш, Артур (род. 1944) — австралийский хоккеист на траве.

Б 
 Буш, Барбара (1925—2018) — жена 41-го президента США, мать 43-го президента США.
 Буш, Бенджамин Франклин (1858—1937) — американский ботаник и орнитолог.
 Буш Бесерра, Херман (1904—1939) — боливийский политический и военный деятель.

В 
 Буш, Валентин (ок. 1490—1541) — французский ренессансный художник и мастер витражного дела.
 
 
 Буш, Волдемар Петрович (1918—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Буш, Вэнивар (1890—1974) — американский инженер.

Г 
 Буш, Георг Адольф (1908—2000) — швейцарский физик.
 Буш, Герман (1897—1975) — немецкий виолончелист.
 Буш, Гунди (1935—2014) — немецкая (ФРГ) фигуристка-одиночница, шведский тренер по фигурному катанию.

Д 
 Буш, Джеб (род. 1953) — американский политик, брат Джорджа Уокера Буша.
 Буш, Джерри (1914—1976) — американский профессиональный баскетболист.
 Буш, Джеффри (1920—1998) — британский композитор.
 Буш, Джон (род. 1976) — американский футболист.
 
 Буш, Дороти Уолкер (1901—1992) — мать 41-го президента США Джордж Герберта Уокера Буш.

Ж 
 Буш, Жан Вячеславович (род. 1993) — российский фигурист-одиночник.

И 
 Буш, Иван Фёдорович (1771—1843) — хирург и профессор медико-хирургической академии.

К 
 Буш, Кайл (род. 1985) — американский автогонщик.
 Буш, Кейт (род. 1958) — английская певица и композитор.
 Буш, Клеменс (1834—1895) — немецкий государственный и дипломатический деятель.
 Буш, Курт (род. 1978) — американский автогонщик.

Л 
 Буш, Лауренциу (род. 1987) — румынский футболист.
 Буш, Лора (род. 1946) — жена 43-го президента США.

М 
 Буш, Марнон (род. 1994) — немецкий футболист.
 Буш, Мэй (1891—1946) — американская актриса.

Н 
 Буш, Нейл (род. 1955) — сын президента Джорджа Буша и Барабары Буш.
 Буш, Николай Адольфович (1869—1941) — ботаник.

П 
 Буш, Падди (род. 1952) — английский музыкант, изготовитель музыкальных инструментов и художник.
 Буш, Пауль (1850—1927) — немецкий артист цирка и цирковой предприниматель, дрессировщик лошадей.
 Буш, Пол (род. 1956) — британский кинорежиссёр.
 Буш, Полин (1886—1969) — американская актриса немого кино.
 Буш, Прескотт (1895—1972) — американский банкир и сенатор, отец Джорджа Буша-старшего.

С 
 Буш, Сабине (род. 1962) — немецкая легкоатлетка.
 Буш, София (род. 1982) — американская актриса.
 Буш, Стэн (род. 1953) — американский музыкант, певец и гитарист.
 Буш, Сэмюэль Прескотт (1863—1948) — американский промышленник и предприниматель, дед Джорджа Буша-старшего.
 Буш, Сюсанне (род. 1970) — немецкая шорт-трекистка.

Т 
 Буш, Трейси — композитор музыки для видеоигр, звуковой дизайнер и шумовик.

У 
 Буш, Уильям (1901—1945) — английский композитор.

Ф 
 Буш, Франсуа Шарль (François Charles Bouche; 1736—1794) — французский адвокат, член Учредительного собрания.
 Буш, Фриц (1890—1951) — немецкий дирижёр.

Ч 
 Буш, Чарли Кристмасс (1885—1973) — британский писатель.

Э 
 Буш, Эбба (род. 1987) — шведский политик.
 Буш, Эван (род. 1986) — американский футболист.

Двойная фамилия 
 Буш-Браун, Генри (1857—1935) — американский скульптор.
 Буш-Браун, Маргарет (1857—1944) — американская художница, жена Генри Буш-Брауна.

География 
 Буш — обширные неосвоенные человеком пространства, поросшие кустарником или низкорослыми деревьями в Австралии (в основном), Новой Зеландии, Южной Африке, Канаде и на Аляске.

Топоним 
  — деревня в Иллинойсе, США.
  — невключённая территория в Луизиане, США.
 Буш — река в Северной Ирландии, Великобритания.
 Буш — памятник раннего бронзового века в Великобритании, где был обнаружен богатый клад золотых украшений.
 Буш-дю-Рон — департамент Франции, один из департаментов региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Прочее 
 «Буш» — американский фильм 2008 года.
 Буш-стэдиум — бейсбольный стадион в Сент-Луисе, штат Миссури, США.
 Буш-хаус — здание в Лондоне.
 Буш — театр в Лондоне.

См. также 
  — небоскрёб в Нью-Йорке.
 Буше
 Bush
 Бушмен и Бушман